Серге́й Даце́нко:
 Даценко, Сергей Александрович (род. 1987) — украинский футболист.
 Даценко, Сергей Анатольевич (род. 1977) — украинский футболист.
 См. также
 Доценко, Сергей